Ђована Савојска (Рим, 13. новембар 1907- Есторил, 26. фебруар 2000) била је супруга Бориса III. Била је кћерка Виториа Емануела III и Јелене Савојске.

Породично стабло 

Рођени 1907.
Умрли 2000.
Бугарске владарке